Ви́ктор Бори́сович Гри́шин (20 октября 1950 — 19 сентября 2016) — советский и российский музыкант, ударник, литаврист, композитор. Солист Большого театра, профессор Московской государственной консерватории. Основатель и многолетний руководитель Ансамбля ударных инструментов Большого театра. Заслуженный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
В 1969 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории в классе В.А.Сенкевича, в 1974 году — Московскую государственную консерваторию в классе В. М. Снегирёва. С 1977 года работал на кафедре духовых и ударных инструментов оркестрового факультета консерватории, в 2007 году ему было присвоено ученое звание профессора. С 1995 года также преподавал в музыкальном училище при Московской консерватории. 

В 1972—1973 годах работал в Симфоническом оркестре Всесоюзного радио и центрального телевидения. С 1973 г. — солист оркестра Большого театра, с 1978 года руководил ансамблем ударных инструментов театра. Свыше 10 лет играл в ансамбле солистов театра под руководством А. Н. Лазарева. 

Член Российского союза композиторов.

Автор многочисленных музыкальных произведений, переложений и аранжировок для ударных инструментов соло, ансамблей ударных инструментов и других музыкальных составов. Автор музыки к балету «Сны о Японии» поставленного балетмейстером Алексеем Ратманским в Большом театре и удостоенного национальной театральной премии «Золотая маска».

Известный педагог, составитель хрестоматий и сборников пьес для обучения игре на ударных инструментах.

Похоронен на Северном Хованском кладбище, участок №288.

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001).
 Заслуженный артист Российской Федерации (1993).

Примечания

Ссылки 
 Памяти Виктора Гришина [: н.а. СССР Борис Акимов о своём друге ] / Пресс-служба ГАБТ России
 «Памяти Виктора Гришина»: Концерт артистов оркестра Большого театра, 31 октября 2017, Бетховенский зал

Ударники России
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Похороненные на Хованском кладбище
Выпускники Академического музыкального училища при Московской консерватории